Разцепване може да се отнася до:

 Разцепване (психоанализа), често като разцепление на аз-а
 Цепене на дърва